Infiernillo kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Infiernillo, Michoacán de Ocampo, ort, 
 Infiernillo, Oaxaca, ort, San Antonio Huitepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar